Die Bezirksliga Rostock 1988/89 war die 37. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die TSG Wismar sicherte sich nach 1964 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Wismarer in der Staffel 1 den vierten Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stieg nach dreijähriger Zugehörigkeit die ASG Vorwärts Dranske und die beiden Vorjahresaufsteiger BSG Erdöl/Erdgas Grimmen und BSG Lokomotive Bergen ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen drei der vier Staffelsieger aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Vorjahresabsteiger Motor Wolgast (Staffel 1), gelang dies dem Bezirksliganeuling Lokomotive Barth (Staffel 2) und der Zweitvertretung von Schiffahrt/Hafen Rostock (Staffel 3). Durch den verpassten DDR-Ligaaufstieg der TSG Wismar, war ihre Zweitvertretung als Sieger der Staffel 4 nicht aufstiegsberechtigt.



Abschlusstabelle 

 Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG Motor Rostock ↔ BSG Motor Neptunwerft Rostock
 BSG Bau Grimmen ↔ BSG Erdöl/Erdgas Grimmen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1988
Fußballsaison 1988/89